Николай Карлов:
 Карлов, Николай Васильевич (1929—2014) — учёный-физик, ректор МФТИ.
 Карлов, Николай Николаевич (1906—1968) — учёный-геолог, профессор Днепропетровского государственного университета.